Franco Ferri es un guitarrista de Argentina.

Biografía 
Desde pequeño toca la guitarra eléctrica con ambas manos y ejecuta solos agudos. Comenzó como segunda guitarra en La Re Cuerda, siguió como voz y primera viola en Moctezuma y logró sus puntos más altos durante su carrera al frente de La Sekta del Último 21, que él mismo creó. El único miembro de la banda que lo acompañó desde el inicio hasta el final fue el baterista Teco Zubeldía. Fuera de eso, hubo un desfile de músicos que integraron la formación tras el accidente que los dejó sin el bajista Diego Valencia. Pasaron por las filas de la banda dos de los hermanos de Franco, los mellizos Paula y Nicolás, ambos bajistas, además del cantante y guitarrista Gustavo Rossi y el bajista Gabriel Paulo.

Durante esos años, Franco rechazó muchas ofertas de productores hasta que aceptó la propuesta de Ricardo Oroño. Sin embargo, un problema personal los distanció al poco tiempo, a lo que se sumó que el músico se dio cuenta de que no quería dejar el panorama under.

Cuando La Sekta se disolvió, Franco Ferri juró que no volvería a formar una banda, y comenzó a dedicarse casi exclusivamente a sus negocios, relacionados con la música y la vida nocturna.

Guitarristas de Argentina